Григорий Зорин:
 Зорин, Григорий Трофимович (1920—1976) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Зорин, Григорий Савельевич (1926—2012) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.